Industrie ima više značenja:
 Industrie, Lecco
 Industrie, Treviso